«Estación (de) San Isidro» puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
Partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires
 Estación San Isidro C, perteneciente al ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre.
 Estación San Isidro R, perteneciente al Tren de la Costa.

en España 
 Estación de esquí de San Isidro, en la provincia de León.
 Estación de Sant Isidre (Metrovalencia)
 Estación de Valencia-San Isidro

en Panamá 
  Estación San Isidro, perteneciente al metro de la ciudad de Panamá.